Лука Степанович Чириков (ум. 1715) — российский военачальник, генерал-майор армии Петра I.

Биография 
Представитель дворянского рода Чириковых. Был стольником царицы Прасковьи Фёдоровны (1686—1692). Очевидно, близкий родственник Евдокии Шереметевой (двоюродный дядя), в годы Северной войны был генерал-адъютантом при генерал-фельдмаршале Б. П. Шереметеве. После победы под Полтавой (1709) получил чин бригадира, в 1710 году после взятия Риги назначен туда обер-комендантом. В январе 1711 года вытребован Б. П. Шереметевым в действующую армию и участвовал в неудачном Прутском походе. Позже — генерал-майор и обер-штер-кригскомиссар.

Примечания 

Генералы (Русское царство)